Wittmer kan syfta på,

Eberhard Ludwig Wittmer, tysk dirigent och kompositör.
Irina Wittmer, tysk författare.
Jeffrey Wittmer, amerikansk tyngdlyftare.
Johann Michael Wittmer, tysk målare.
Kurt Wittmer-Eigenbrodt, tysk politiker.
Walter Wittmer, schweizisk entomolog.